Auerbach (Deggendorf)
Auerbach in der Oberpfalz
Auerbach (Alta Áustria)
Plexo de Auerbach ou Plexo mioentérico

Desambiguações de topônimos